Содре — фамилия. Известные носители:

 Содре, Бенжамин (1892—1992) — бразильский футболист начала XX века.
 Содре, Висенте (1465—1503) — португальский вице-адмирал.
 Содре, Жоанидия (1903—1975) — бразильская пианистка, композитор и дирижёр.
 Содре, Лауро (1858—1944) — бразильский военный, политический и государственный деятель.
 Содре, Нелсон (1911—1999) — бразильский историк, социолог, экономист.